Lîlot de la Baleine est un îlot revendiquée par la France située dans l'archipel de Pointe Géologie et faisant partie du district de La Terre-Adélie des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Description 

Il s'agit d'un groupe d'îlots rocheux très rapprochés. Il tient son nom de sa silhouette vue de la base Dumont-d'Urville, et des jets d'eau intermittents provoqués par la houle.

Article connexe 
 Liste des îles de l'Antarctique

Notes et références 

Baleine